Шерешевський Владислав Леонідович (25 лютого 1964, Київ) — український живописець, графік. 
 Шерешевський Лазар Веніамінович (*5 січня 1926, Київ — †15 січня 2008, Москва) — російський поет, перекладач.